Соколово — село в Каргапольском районе Курганской области. Бывший административный центр Соколовского сельсовета, сейчас в составе Долговского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено берегу реки Миасс, примерно в 30 км от районного центра посёлка Каргаполье; в 140 км от города Кургана.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргапольского района